Societat Botànica d'Escòcia (del seu nom en anglès Botanical Society of Scotland), associació professional dels botànics d'Escòcia
 Bevara Sverige Svenskt, moviment racista històric de Suècia
 Boeing Satellite Systems, empresa fabricant de satèl·lits artificials filial de Boeing
 Brahma Sphuta Siddhanta, tractat d'astronomia i matemàtiques escrit per Brahmagupta
 Escala de Bristol (del seu nom en anglès Bristol Stool Scale), taula mèdica per classificar els tipus de femta
 Televisió per satèl·lit (del seu nom en anglès Broadcasting Satellite Service), servei que ofereix senyal de televisió mitjançant satèl·lit de comunicacions
 Bolger Suspension System, sistema de suspensió de la motocicleta Plonker BLT fabricada per OSSA
 Base Station Subsystem, part del sistema de telecomunicacions GSM que permet la connexió dels terminals al sistema
 Basic Service Set, indentificació per a l'accés a una xarxa ad hoc
 Business Support System, conjunt de sistemes d'informació i recursos que ha d'oferir un operador de telefonia als seus clients